Frederik Hendrik van Oranje (1584-1647), prins van Oranje, graaf van Nassau, stadhouder, opperbevelhebber
Fort Frederik-Hendrik Berendrecht, voormalig fort bij Berendrecht ten noorden van Antwerpen in België, in gebruik van 1620 tot 1785
Frederik Hendrik (Brazilië), voormalig fort bij Mauritsstad in het huidige Brazilië, in gebruik van 1630 tot 1677
Fort Frederik Hendrik (Mauritius), voormalig fort op het eiland Mauritius, in gebruik van 1638 tot 1710
Fort Frederik Hendrik (Nederland), versterking ten westen van Breskens in Nederland, in gebruik van 1809 tot 1888
Frederik Hendrik (voetbalclub), voormalig voetbalclub uit de Frederik Hendrikstraat uit Amsterdam